Catalyst (englisch für Katalysator) steht für:

 ein Gerätetreiber-Paket für Radeon-Grafikkarten, siehe AMD Catalyst
 ein in Perl geschriebenes MVC Web-Framework, siehe Catalyst Web Framework
 eine Produktbezeichnung für eine Serie von Ethernet-Switches der Firma Cisco, siehe Catalyst Switch
 eine gemeinnützige Organisation für Frauenförderung in der Berufswelt Catalyst Inc.
 eine Zeitschrift um das Magazin Jacobin